Крутец — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 30,7 км, до центра муниципального образования Хорошево — 8,6 км. Ближайшие населённые пункты — Евсюково, Берендеево, Муравьево.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района